Achab peut faire référence à :
 Achab, un roi d'Israël entre 874 et 853 av. J.C. ;
 capitaine Achab, un personnage du roman Moby Dick de Herman Melville ;
 Achab, une pièce de théâtre de Roland de Marcé publiée à Paris en 1601 ;
 Achab, une pièce de théâtre anonyme de 1634, dont le seul manuscrit connu est à la bibliothèque de l'Arsenal ;
 Capitaine Achab, titre de deux films, un moyen métrage et un long métrage réalisés par Philippe Ramos ;
 Achab, une bande dessinée centrée sur ce personnage, éditée chez Milan puis Glénat de 2007 à 2011, scénarios de Patrick Mallet, dessins de Laurence Croix puis Patrick Mallet.

ACHAB peut faire référence à :
 ACHAB, un groupe français de rock de Tancrède Ramonet.

Voir aussi 
 Ahab, un groupe allemand de doom metal, qui a sorti en 2006 l'album-concept The Call Of The Wretched Sea centré sur la créature Moby Dick

Référence